Сергей Владимирович Климентьев (; 5 апреля 1975, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинский хоккеист, защитник.

Биография 

Начал играть в Киеве. Сначала выступал за «Сокол-2», а затем за основную команду «Сокола». В 1994 году был задрафтован клубом «Баффало Сэйбрс» под общим номером 121. Но в НХЛ так и не поиграл. Тем не менее, несколько сезонов выступал в АХЛ.

В 2000 году перешёл в магнитогорский «Металлург». В сезоне-2003/04 стал одним из самых результативных защитников чемпионата России. Забил два гола и сделал 19 результативных передач. Играл в финале плей-офф, выигранном «Авангардом».

После сезона-2003/04 перебрался в «Ак Барс». В составе казанского клуба стал чемпионом России сезона-2005/06. Затем отправился в ХК МВД. После этого выступал за омский «Авангард».

После сезона 2012/13 завершил карьеру игрока.

В составе сборной Украины по хоккею сыграл 120 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 37 результативных передач.

Достижения 
 Чемпион России (2): 2001, 2006 гг.
 Чемпион Украины 2009 года.
 Серебряный призёр чемпионатов России (2): 2000, 2004 гг.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 «По жизни я спокойный. Но на площадке всё по-другому»  Интервью на сайте болельщиков «Сокола»
 
 
 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Украины
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки «Медисин-Хат Тайгерс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Беркут» Киев
Игроки сборной Украины по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»